Långselet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Långselet (Bodsjö socken, Jämtland, 697119-145999), sjö i Bräcke kommun,  (26,3 ha)
Långselet (Bodsjö socken, Jämtland, 697635-145717), sjö i Bräcke kommun,  (16,9 ha)
Långselet (Bräcke socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (13,1 ha)
Långselet (Lits socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun,  (20,7 ha)
Långselet (Råneå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (51,2 ha)
Långselet (Töre socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun,  (39,1 ha)
Nedre Långselet, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (47,4 ha)
Långselet (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (5,47 ha)
Långselet (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (1,98 km²)
Långselet (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun, 
Övre Långselet, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (31,1 ha)

Se även
Långsele församling, församling inom Svenska kyrkan i Sollefteå kontrakt av Härnösands stift i södra Ångermanland
Långsele socken, sedan 1971 del av Sollefteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn